XX. (20.) Korps bzw. XX. Armeekorps steht unter anderem für folgende militärische Großverbände:

 XX. Armee-Korps (Deutsches Kaiserreich)
 XX. Korps (kuk, siehe Joseph Roth) 
 XX. Armeekorps (Wehrmacht)
 XX Corps (Vereinigtes Königreich)
 XX Corps (Vereinigte Staaten)
 XX Corps (ACW), American Civil War
 XX Corpo d’armata, Königreich Italien